— фильм режиссёра Нагисы Осимы по рассказу Итоко Накамуры «Дело об убийстве Гисабуро».

Сюжет 
В одном японском селении молодой мужчина по имени Тоёдзи закрутил роман с женщиной Сэки, которая намного старше его. Из ревности к мужу, рикше Гисабуро, он подговаривает её на убийство. Той же ночью, после того, как муж, выпив много спиртного, засыпает, заговорщики душат его и выбрасывают тело в колодец. Чтобы избежать каких-либо подозрений, Сэки рассказывает всем, что Гисабуро уехал на работу в Токио. Три года влюблённые тайно встречаются, однако в селении начинают ходить слухи об исчезновении её мужа. Однажды к ней является призрак погибшего. Власти начинают расследование.

В ролях 
 Тацуя Фудзи — Тоёдзи
 Кадзуко Ёсиюки — Сэки
 Такахиро Тамура — Гисабуро
 Такудзё Каватани — инспектор Хотта
 Акико Кояма — мать землевладельца
 Тайдзи Тонояма — Тоитиро
 Сумиэ Сасаки — Одамэ
 Масами Хасэгава — Осин

Награды 
  — Приз Международного Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
  — премия Японской киноакадемии за лучшую музыку (Тору Такэмицу), а также 7 номинаций: лучший фильм, режиссёр (Нагиса Осима), актриса (Кадзуко Ёсиюки), операторская работа (Ёсио Миядзима), звук (Тэцуо Ясуда), освещение (Кэнити Окамото).
  — премия «Майнити» за лучшую музыку (Тору Такэмицу).

Примечания 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Нагисы Осимы
Фильмы ужасов 1978 года
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов Японии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Японии
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Японии
Фильмы Франции 1978 года
Фильмы Японии 1978 года
Фильмы о привидениях
Экранизации литературных произведений
Эротические фильмы ужасов
Фильмы о мести